Les élections fédérales canadiennes de 2019 au Québec, comme dans le reste du Canada, ont lieu le . La province est représentée par  à la Chambre des communes, soit le même nombre que lors des élections fédérales canadiennes de 2015 au Québec.

Résultats par parti

Résultats généraux

Pourcentage des votes par région

Députés élus par région

Par circonscriptions

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Côte-Nord

Estrie

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Références 

Québec
2019

en:List of candidates by riding for the 43rd Canadian federal election